Маркус Тьонсет () е норвежки театрален и филмов актьор. Роден през 1970 г. Живее и работи в Осло.

Филмография

Външни препратки 
  
 Маркус Тьонсет за сайта Filmweb 
 Маркус Тьонсет за сайта Sceneweb 
 Маркус Тьонсет  за сайта Teater Grimsborken 
 Маркус Тьонсет за сайта КиноПоиск 

Норвежки актьори и актриси
Родени в Берген